

Code, sigle ou abréviation 

BOA est un code qui peut désigner :
 .

BOA est un sigle qui peut désigner :
 Bureau des opérations aériennes, un organisme lié à la Résistance intérieure française ;
 Bloodstock Open Air, un festival heavy metal en Angleterre ;
 Bank of America, une banque américaine ;
 Bank of Africa, une banque africaine.

BoA est une abréviation qui peut désigner :
 Boliviana de Aviación, une compagnie aérienne bolivienne ;

Personnalités 
BoA ou Boa peut désigner :
 BoA, pseudonyme d'une chanteuse d'origine coréenne ;
 Boa,  un catcheur professionnel chinois ;
 Boa Sr., une Grande Andamanaise indienne.

Toponymes

Brésil 
 Boa Saúde, une municipalité du Rio Grande do Norte, dans le Nordeste.

Cameroun 
 Boa Balondo, un village de la Région du Sud-Ouest et la commune de Bamusso ;
 Boa Bakundu, un village de  la Région du Sud-Ouest et la commune de Mbonge ;
 Boa Bima, un village de la Région du Sud-Ouest et la commune de Mundemba.

Autres 
Boa peut aussi désigner :
 boa, un nom communément donné à différents serpents constricteurs ;
 boa, un genre de serpent de la famille des Boidae ;
 boa, un châle ou une écharpe longue et étroite, de fourrure ou de plumes, porté par les élégantes du début du  ;
 Boa, un peuple du Congo-Kinshasa ;
 Boa, langue bantoue ;
 Boa, une rame de métro expérimentale de la RATP qui circula de 1990 à 1993 et fut détruite en 1999 ;
 Boa, la dénomination des rames de métro de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles apparues en  ;
 Bôa, un groupe anglais de funk présent dans la bande originale de Serial experiments Lain.
 Boa (Боа), un groupe russe mélangeant jazz, musique lounge et latino.